Owen Davidson e Billie Jean King hanno battuto in finale Marty Riessen e Margaret Court 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 Owen Davidson /  Billie Jean King (Campioni)
 Marty Riessen /  Margaret Court (finale)

 Frew McMillan /  Rosie Casals (semifinali)
 Jimmy Connors /  Chris Evert (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1973